De Supercopa de España 2018 is de 32e editie van de Supercopa de España. Landskampioen en bekerwinnaar FC Barcelona zal het opnemen tegen bekerfinalist Sevilla FC. Ook in 2010 en 2016 streden beide clubs tegen elkaar om de Supercopa.

Wedstrijdinformatie

Zie ook
Primera División 2017/18
Copa del Rey 2017/18

Supercup voetbal in 2018
2018
FC Barcelona
Sevilla FC
Voetbal in Marokko
Sportevenement in Marokko
Tanger